

Austria 
Burgenlandzko-chorwacka nazwa miejscowości:
 Deutschkreutz

Zobacz też 
 Kerestúr